La Coupe Kagame inter-club 2010 est la trente-cinquième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe onze formations réparties en trois poules. Les trois premiers des groupes A et C ainsi que les deux premiers du groupe B se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club rwandais d'APR FC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale les Éthiopiens de Saint-George SC. C'est le second titre de l'histoire du club dans la compétition.

Le Rwanda, pays hôte et nation du tenant du titre, a le droit d'engager trois clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant. On note pour cette édition les absences du Soudan, de l'Érythrée et de la Somalie. En contre-partie, le champion de République démocratique du Congo, le Tout Puissant Mazembe, est invité à participer à la compétition.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}
 Le Tout Puissant Mazembe est exclu de la compétition après des faits de violences auprès de l'arbitre de la rencontre face à l'APR FC.

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2010
Compétition de football au Rwanda
2010 au Rwanda
Sport en mai 2010
Événement sportif international au Rwanda